Stari Glog je lahko:
 Stari Glog, Gradec (Hrvaška)
 Stari Glog, Vranje (Srbija)